Bahnhof Freiberg bezeichnet:
 Bahnhof Freiberg (Neckar), Bahnhof der Stadt Freiberg am Neckar in Baden-Württemberg
 Bahnhof Freiberg (Sachs), Bahnhof der Stadt Freiberg in Sachsen

Siehe auch:
 Haltestelle Freiberg (Vogtl)